Токмагамбетов — фамилия; имеет женскую форму Токмагамбетова.
 Токмагамбетов, Аскар (1905—1983) — казахский поэт, писатель.
 Токмагамбетов, Шугайпек Тулеубекович (1928—1994) — горный инженер, один из организаторов добычи угля в Казахстане.